Wyniki Grand Prix Japonii na Suzuka International Racing Course 13 października 2002.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Japonia
2002
2002 w Japonii
Wyścigi Formuły 1 w Suzuce